Дренов — топоним

 Дренов — село в Болгарии
 Дренов — деревня в Верхней Лужице, коммуна Хоэндубрау района Гёрлиц, земля Саксония
 Дренов — коммуна в Германии, земля Бранденбург